Johan Anton Waldenström kan syfta på:

* Johan Anton Waldenström (1839–1879), svensk läkare
 Johan Anton Waldenström (1880–1965), svensk läkare